Pitchi Poï est une série de bande dessinée ;

 Pitchi Poï est le titre du premier tome de cette série.

Shoah 

 Pitchipoï est le nom que les enfants du camp de Drancy ont imaginé pour désigner la destination inconnue des convois de déportation.